Le Scénoparc iO est un ancien parc animalier français et un espace muséographique sur le thème de la domestication. Situé à Valette dans le Cantal et ouvert en 2006, il a fermé définitivement ses portes en 2009.

Contenu 
Le Scénoparc iO avait pour ambition de raconter  ans d'histoire commune entre l'homme et l'animal, de la chasse à la domestication..

Il proposait un parcours sur 35 hectares de sentiers à la découverte de bovidés du monde entier comme des bœufs musqués, des buffles d'Asie, des bisons, des vaches Salers, des yacks du Tibet, des aurochs, des rennes, des watusis d'Afrique ou des buffles d'Asie. Le cheminement était ponctué d'arrêts vers des yourtes, des reconstitutions d'un campement paléolithique et d'une ferme néolithique ainsi que la Maison d'Étienne, gardien des lieux, artiste et conteur.

Difficultés et fermeture 
Le Scénoparc iO ouvre ses portes le , mais il ne réussit pas à trouver son public.

Alors que les porteurs du projet espéraient une fréquentation de  annuels, le parc est loin d'atteindre ce nombre avec  en 2006,  en 2007 et  en 2008.

Le parc était exploité par la Société d'Économie Mixte du Scenoparc IO, immatriculée sous le N° 480-443-621.

Elle affiche un déficit croissant de  la première année,  en 2007 pour  de chiffre d'affaires et de prés de  en 2008. Très vite, les collectivités doivent choisir entre réinvestir dans le projet ou fermer le site.

Avant même que l'ouverture de la saison 2009 ait lieu, celle-ci est annulée en raison du nombre trop faible de visiteurs et du coût de fonctionnement trop important. Cette fermeture au départ présentée comme temporaire est finalement définitive. 

Le parc laisse finalement une dette de 1 451 634 € qui a dû être réglée par les collectivités locales (447 520 € par le Conseil Régional d'Auvergne, 735 479 € par le Conseil Général du Cantal et 268 635 € par la Communauté de Communes du Pays de Gentiane.

Liens externes 
 Ancienne adresse du site officiel : http://www.scenoparc-io.com

Références 

Auvergne
Parc zoologique en Auvergne-Rhône-Alpes
Musée dans le Cantal
Cantal